Heřmanov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Heřmanov (okres Děčín)
 Heřmanov (okres Žďár nad Sázavou)